Joseph Foreman ist der Name folgender Personen:

* Joseph Foreman, bekannt als Afroman (* 1974), US-amerikanischer Rapper

Siehe auch:
 Joe Foreman (Joseph F. Foreman; 1935–1999), kanadischer Leichtathlet